Жёлтый тиранчик () — вид воробьинообразных птиц из семейства тиранновых (Tyrannidae}, выделяемый в монотипический род жёлтых тиранчиков (Capsiempis).

Описание 
Жёлтые тиранчики — активные птицы, их можно увидеть парами или семейными группами. Длина 10,5—11,4 см, вес около 8 г. Оперение оливково-желтоватого цвета. Питаются насекомыми, пауками и мелкими ягодами. Встречаются в лесах и пастбищах от Никарагуа до южной Бразилии и северной Аргентины. В кладке обычно 2 белых яйца, изредка с мелкими рыжеватыми пятнами.

Рацион питания 
Эти птицы питаются насекомыми, пауками и мелкими ягодами. Добычу собирают с листвы.

Систематика 
Включает несколько подвидов, в том числе:
 Capsiempis semiflava (Lawrence, 1865) — от Никарагуа до Панамы.
 Capsiempis leucophrys Berlepsch, 1907 — Венесуэла, Колумбия.
 Capsiempis magnirostris Hartert, 1898 — Эквадор.

Примечания

Ссылки 
 Yellow Tyrannulet (Capsiempis flaveola)
 Yellow Tyrannulet — BirdLife Species Factsheet
 YELLOW TYRANNULET Capsiempis flaveola
 Capsiempis flaveola — Wikispecies
 Род: Capsiempis Cabanis et Heine, 1869
 Yellow Tyrannulet (Capsiempis flaveola) (Lichtenstein, 1823)

Тиранновые
Животные, описанные в 1823 году
Монотипические роды птиц
Птицы Центральной Америки
Птицы Южной Америки